Andrea Tofanelli – musicista italiano
 Arturo Tofanelli – scrittore, giornalista e traduttore italiano
 Stefano Tofanelli – pittore italiano